

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Lasaki – część miasta Kędzierzyn-Koźle
 Lasaki – część wsi Miejsce Odrzańskie w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek
 Lasaki – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Rudnik